David Lockwood peut faire référence à :

David Lockwood (1929-2014), un sociologue britannique,
 (1942- ), physicien canadien,
Dave Lockwood, personnage du film Échange standard (2011).